Anosiala (Vatovavy-Fitovinany), plaats in Madagaskar
 Anosiala (Analamanga), plaats in Madagaskar